
Termin -{HCl}- ima više značenja.

 hlorovodonična kiselina, sona kiselina
 hlorovodonik, gas